

Persone

Artisti 
 David Milne (1882-1953) – pittore canadese
 Ronald E.J. Milne (1921-2014) – musicista britannico
 Hamish Milne (1939) – musicista britannico
 Kevin Milne (1949) – conduttore televisivo neozelandese
 Christopher Milne (1950) – attore e sceneggiatore australiano
 Andy Milne (1969) – musicista canadese

Imprenditori 
 Alexander Milne (1742-1838) – imprenditore statunitense
 Alasdair Milne (1930-2013) – dirigente d'azienda britannico
 Stewart Milne (1950) – imprenditore e dirigente sportivo britannico

Letterati 
 Christian Milne (1773- post 1805) – poeta britannico
 Robert Duncan Milne (1844-1899) – scrittore statunitense
 Alan Alexander Milne (1882-1956) – scrittore britannico
 John Clark Milne (1897-1962) – poeta britannico
 Ewart Milne (1903-1987) – poeta irlandese
Christianna Brand nata Mary Christianne Milne Lewis (1907-1988) – scrittrice britannica
 James Lees-Milne (1908-1997) – scrittore britannico
 Tom Milne (1926-2005) – critico cinematografico britannico
 John Milne (1942-2014) – giornalista britannico
 Ronald Milne (1957) – bibliotecario britannico
 Seumas Milne (1958) – giornalista britannico
 Kirsty Milne (1964-2013) – giornalista britannica

Militari 
 David Milne (1763-1845) – militare britannico
 Alexander Milne (1806-1896) – militare britannico
 Archibald Berkeley Milne (1855-1938) – militare britannico
 George Milne (1866-1948) – militare britannico
 MacGillivray Milne (1882-1959) – militare statunitense
 William Johnstone Milne (1892-1917) – militare canadese
 Duncan Grinnell-Milne (1896-1973) – militare e scrittore britannico

Politici 
Robert Lyon nato Robert Milne (1789-1874) – attivista australiano
 John Milne (1839-1922) – politico canadese
 Charles Black Milne (1879-1960) – politico britannico
 John Wardlaw-Milne (1879-1967) – politico britannico
 Robert Milne (1881-1953) – politico canadese
 Eddie Milne (1915-1983) – politico britannico
 Jimmy Milne (1921-1986) – sindacalista di calcio britannico
 Ross Milne (1932) – politico canadese
 Lorna Milne (1934) – politica canadese
 Christine Milne (1953) – politica austriaca

Religiosi 
 Walter Milne (?-1558) – martire britannico
 William Milne (1782-1834) – missionario britannico

Scienziati 
 Colin Milne (1743 circa–1815) – botanico britannico
 William Grant Milne (?-1866) – botanico britannico
 Henri Milne-Edwards (1800-1885) – zoologo francese
 Alphonse Milne-Edwards (1835-1900) – naturalista francese
 William J. Milne (1843-1914) – pedagogista statunitense
 John Milne (1850-1913) – geologo britannico
 Leslie Milne (1860-1932) – antropologa britannica
 Edward Arthur Milne (1896-1950) – astronomo e matematico britannico
 James Milne (1942) – matematico neozelandese

Sportivi 
 William Milne (1852-?) – tiratore britannico
 Robert Milne (1870-1932) – calciatore britannico
 Alec Milne (1889-1970) – calciatore britannico
 Billy Milne (1895-1975) – calciatore britannico
 Vic Milne (1897-1971) – calciatore britannico
 Wilfred Milne (1899-1977) – calciatore britannico
 Jack Milne (1907-1995) – pilota motociclistico statunitense
 Jackie Milne (1911) – calciatore britannico
 Jimmy Milne (1911-1997) – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Arthur Milne (1914-1997) – calciatore britannico
 Cordy Milne (1914-1978) – pilota motociclistico statunitense
 Mary Milne (1914) – atleta britannica
 Roy Milne (1921) – calciatore anglo-statunitense
 Pete Milne (1925-1999) – giocatore di baseball statunitense
 Alec Milne (1937) – calciatore britannico
 Gordon Milne (1937) – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Ross Milne (1944-1964) – sciatore australiano
 Malcolm Milne (1948) – sciatore australiano
 Iain Milne (1956) – rugbista britannico
 Leslie Milne (1956) – hockeista su prato statunitense
 David Milne (1960 circa) – rugbista britannico
 Kenny Milne (1961) – rugbista britannico
 Ralph Milne (1961-2015) – calciatore britannico
 Fiona Milne (1971) – canottiera canadese
 Brian Milne (1973) – giocatore di football americano statunitense
 Lachie Milne (1978) – canoista australiano
 Kenny Milne (1979) – calciatore britannico
 Steven Milne (1980) – calciatore britannico
 Shawn Milne (1981) – ciclista statunitense
 David Milne (1986) – rugbista australiano
 Elizabeth Milne (1990) – calciatrice neozelandese
 Sarah Milne (1992) – giocatrice di badminton britannica

Geografia

Canada 
 Milne Inlet – insenatura del mar Glaciale Artico, nel territorio del Nunavut

Danimarca 
 Milne Land – nome danese di Ilimananngip Nunaa, isola nel comune di Sermersooq (Groenlandia)

Papua Nuova Guinea 
 Baia Milne – golfo del mare delle Salomone, nella provincia della Baia Milne
 Provincia della Baia Milne – provincia della Papua Nuova Guinea

Altro 
 Battaglia della Baia Milne (25 agosto-7 settembre 1942) – battaglia della Guerra del Pacifico (Seconda guerra mondiale)
 HMS Milne (1914) – cacciatorpediniere della Marina militare britannica
 HMS Milne (1940) – cacciatorpediniere della Marina militare britannica